Бенисалон () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Филабрес-Табернас. Занимает площадь 32 км². Население 286 человек (на 2010 год). Расстояние 60 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Benizalón
 Benizalón
 Benizalón

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии